WAM este o platformă de jocuri hyper-casual de tip play-and-earn care permite utilizatorilor să se joace, având posibilitatea să câștige participând la turnee pe jocurile favorite.

Compania românească fondată la Cluj oamenii de afaceri Daniel Tamaș și Alex Rus, oferă utilizatorilor o rețea de socializare prin intermediul jocurilor.

Realizări 
WAM a concurat cu liderii din mobile gaming, o industrie care însumează peste 90 de miliarde de dolari. Astfel, în cadrul Galei Internaționale Mobile Games Awards în 2021 și 2022, WAM s-a numărat printre finaliștii categoriei „Cel mai inovator brand”, alături Huawei și Niantic. 

În luna August 2022 WAM a devenit cea mai descărcată aplicație de entertainment din România, depășind aplicațiile  Disney, TikTok, Netflix și HBO.

Start-up-ul clujean a câștigat în octombrie 2022 premiul pentru cel mai bun proiect blockchain, la categoria “Blockchain Frontier Leader” la Future Blockchain Summit, cea mai mare conferință și expoziție blockchain din regiunea MENA.

Proiectul WAM a fost premiat cu locul 1 la WebStock Awards pentru cea mai bună aplicație din România.

Moneda digitală WAM dezvoltată de compania Digitap a intrat la tranzacționare pe platformele de exchange Gate.io și Pancakeswap.

Compania clujeană de tehnologie WAM și FC Universitatea Cluj au anunțat semnarea unui parteneriat în urma căruia, începând cu primele partide din 2022, pe echipamentul de joc al “studenților” va fi și logo-ul proiectul de gaming WAM.

Componentele fundamentale ale platformei WAM: 

 Play-&-earn 
 Own-to-earn – utilizatorii pot să devină proprietari de jocuri NFT ;
 Market-to-earn – un feature prin care utilizatorii pot să promoveze un turneu;
 Develop-to-earn – va oferi instrumentele necesare pentru utilizatori pentru a-și construi propriul joc 

Această industrie însumează peste 90 de miliarde de dolari. Daniel Tamaș, co-fondator și CEO WAM a susținut într-un interviu ca aplicația își propune să fie numărul 1 la nivel mondial pe tipul acesta de conținut și obiectivul este de a aduce 100 milioane de utilizatori pe WAM în următorii 2 ani.

Legături externe